ECO se može odnositi na:

 Organizacija za ekonomsku saradnju
 Eco (video igra)